Olvera, ville espagnole de la province de Cadix
 Michelle Olvera, actrice mexicaine